Ондар — тувинская фамилия, распространённая в Республике Тыва. Происходит от название тувинского рода.

Известные носители:
 Ондар, Конгар-оол Борисович (1962—2013) — российский тувинский певец, мастер горлового пения.
 Ондар, Онер Хулерович (1966—2021) — российский тувинский врач и политик, член Совета Федерации.
 Ондар, Саян Оюн-оолович (род. 1995) — российский дзюдоист и самбист.
 Ондар, Товарищтай Чадамбаевич (1948—1999) — скульптор.
 Ондар, Хеймер-оол Опанович (1936—2002) — советский и российский учёный-математик, педагог, шахматист.
 Ондар, Чимит-Доржу Байырович (род. 1932) — политик.
 Ондар, Чылгычы Чимит-Доржуевич (1955—2020) — тувинский драматург, депутат.
 Ондар, Эдуард Борисович (род. 1971) — актёр театра и кино.
 Ондар, Бичен Кыргысовна (1948—2013) — российский тувинский учёный, филолог.
 Ондар, Маадыр Алдын-Херелович (род. 1944) — российский тувинский учёный, первый тувинский учёный-физик, кандидат физико-математических наук.
 Ондар, Сергей Октяевич (род. 1960) — доктор биологических наук, профессор.

en:Ondar